Термин «элементарные частицы» может означать:
 Элементарные частицы — физический термин.
 «Элементарные частицы» () — роман французского писателя и поэта Мишеля Уэльбека;
 «Элементарные частицы» () — экранизация этого романа, снятая немецким режиссёром Оскаром Рёлером в 2006 году.